Semic kan syfta på:

 Semic Press –  ett svenskt Bonnier-ägt serieförlag för tecknade serier, verksamt 1950–1997, kallat Serieförlaget (1950-55) och Åhlén & Åkerlunds Ungdomstidningar'' (1955-62), sålt till danskägda Egmont 1997
 Semic International AB – ett företag inom Bonnierkoncernen 
 Bokförlaget Semic – ett förlag inom Bonnierförlagen, som ger ut facklitteratur samt barn- och ungdomsböcker.
 Semic Jultidningsförlaget – ett förlag inom Bonnierförlagen, som ger ut jultidningar